Thruxton steht für:

 Thruxton (Hampshire), Ort in Hampshire, England
 Thruxton Circuit, Rennstrecke in England
 Triumph Thruxton 900, Motorradmodell von Triumph
 Velocette Thruxton, Motorradmodell von Velocette
 den Markennamen des britischen Automobilherstellers JW Engineering and Motorsport